Christian Gräbner ist der Name folgender Personen:

* Christian Gräbner (Orgelbauer) (um 1640–1710), deutscher Orgelbauer und Organist 
 Christian Gräbner (Organist) (1665–1729), deutscher Organist und Autor 
 Christian Gräbner (Unternehmer) (Johann Christian Zacharias Gräbner; um 1730–nach 1777), deutscher Porzellanfabrikant